Кубок Швейцарії з футболу 2020–2021 — 96-й розіграш кубкового футбольного турніру у Швейцарії. Титул втретє здобув Люцерн.

Календар

Перший раунд 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|29 серпня 2020

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|30 серпня 2020

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|31 серпня 2020

|}

Другий раунд 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|11 вересня 2020

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|12 вересня 2020

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|13 вересня 2020

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|26 вересня 2020

|}

1/8 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|10 лютого 2021

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|17 лютого 2021

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|24 лютого 2021

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|10 березня 2021

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|7 квітня 2021

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|8 квітня 2021

|}

1/4 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|6 квітня 2021

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|13 квітня 2021

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|14 квітня 2021

|}

1/2 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|4 травня 2021

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|5 травня 2021

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Швейцарії - офіційний сайт    
 Кубок Швейцарії на soccerway 

2020–2021
Швейцарія
Швейцарія
2020 у швейцарському спорті
2021 у швейцарському спорті